Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 56 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 29 июля. В турнире приняли участие 18 спортсменов из 15 стран.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012